Distrikt Pampa Hermosa bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Pampa Hermosa (Satipo), Distrikt in der Provinz Satipo (Region Junín)
 Distrikt Pampa Hermosa (Ucayali), Distrikt in der Provinz Ucayali (Region Loreto)